Запотал 1. Сексион има више значења:

 Запотал 1. Сексион (Реформа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Запотал 1. Сексион (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Запотал 1. Сексион (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Запотал 1. Сексион, Сан Мигел (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику